Appi Herdoni, revolucionari romà d'origen sabí
 Turne Herdoni, notable d'Arícia enemic de Tarquini el Superb